Ясуока:

Фамилия 
 Ясуока, Масаоми (1886—1948) — генерал-лейтенант Японской императорской армии.
 Ясуока, Сётаро (1920—2013) — японский писатель, видный представитель литературной группы «третьих новых».

Топоним 
 Ясуока (село) — село в Японии, расположенное в префектуре Нагано.